Ningi ist der Name der geographischen Objekte:
 Ningi (Kwajalein), Insel im Kwajalein-Atoll, Marshallinseln
 Ningi (Nigeria), Verwaltungsbezirk in Nigeria
 Ningi Island, Insel von Australien

Ningi ist auch der Name der Personen
 Abdul Ahmed Ningi, Politiker in Nigeria

Siehe auch:
 Gamo-Ningi, Sprache